Lohn (toponimo tedesco; in romancio Lon; ) era un comune svizzero di 43 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Viamala. Dal 1º gennaio 2021 è parte del comune Muntogna da Schons.

Geografia fisica 
Lohn è situato nella valle di Schams, alla sinistra del Reno Posteriore ("Hinterrhein"); dista 41 km da Coira e 91 km da Bellinzona. Il punto più elevato del comune è la cima dello Zwölfihorn (2 292 m s.l.m.), sul confine con Urmein.

Infrastrutture e trasporti 
Lohn dista 18 km dalla stazione ferroviaria di Thusis e 9 km dall'uscita autostradale di Zillis, sulla A13/E43.

Note

Bibliografia 
 AA. VV., Storia dei Grigioni, 3 volumi, Collana «Storia dei Grigioni», Edizioni Casagrande, Bellinzona 2000.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Muntogna da Schons